Чемпіонат Швейцарії з хокею 1944 — 33-й чемпіонат Швейцарії з хокею (Національна ліга А), свій шістнадцятий титул здобув ХК «Давос».

Підсумкова таблиця

Джерела 
 Огляд таблиць (PDF; 547 kB) 
 Хокейний архів 

Чемпіонат Швейцарії з хокею
Швейцарія
1943 у хокеї з шайбою